«Доку́чные» () — первая комедия-балет Мольера в трёх актах, написанная в августе 1661 года. Пролог сочинён Полем Пелиссоном. Впервые представлена 17 августа 1661 года в Во-ле-Виконт, с музыкой Люлли и Пьера Бошана, в декорациях Джакомо Торелли и Шарля Лебрена; в Париже впервые была сыграна в театре Пале-Рояль 4 ноября 1661 года. Первый полный перевод в стихах на русский язык был сделан С. Ильиным и опубликован в 1910 году.

История создания 
Комедия была написана Мольером за две недели по заказу Николя Фуке, суперинтенданта финансов короля Людовика XIV, для великолепных празднеств в честь короля, которые Фуке устроил в своём замке в Во-ле-Виконт. Комедия представляла собой скорее дивертисмент, сатирически изображающий различные типы придворных. Королю понравилось представление, и по его просьбе Мольер даже добавил ещё одного персонажа, страстного охотника на оленей Доранта. Сам Мольер играл в комедии сразу несколько небольших ролей.

Для самого Фуке празднества обернулись последующим обвинением в финансовых злоупотреблениях, арестом и пожизненным заключением.

В 1672 году М. А. Шарпантье сочинил к комедии новую музыку. В 1924 году труппой Дягилева был поставлен одноимённый балет Жоржа Орика, сочинённый по комедии Мольера.

Действующие лица и первые исполнители

В прологе 
 Наяда (Мадлена Бежар)
 Несколько дриад, фавнов и сатиров

В комедии 

 Дамис, опекун Орфизы (Франсуа Бедо, прозванный Горжибюс)
 Орфиза (г-жа Дебри)
 Эраст, молодой человек, влюбленный в Орфизу (Шарль Варле, прозванный Лагранжем)
 докучные:
 Альсидор (Мольер)
 Лизандр (Мольер)
 Алькандр (Мольер)
 Альсипп (Мольер)
 Орант (Мольер)
 Климена (г-жа Дюпарк)
 Дорант (Мольер)
 Каритидес (Мольер)
 Ормен (Мольер)
 Филинт (Мольер)
 Ла Монтань, слуга Эраста (Рене Бертело-Дюпарк, прозванный Гро-Рене)
 Л’Эпин, слуга Дамиса
 Ла Ривьер и двое других слуг Эраста

Примечания

Ссылки 
 Текст пьесы «Докучные» (перевод Всеволода Рождественского)

Пьесы 1662 года
Пьесы на французском языке
Пьесы Франции